Brug kan som auktorsförkortning betyda:

 Steffen Lambert Brug
 S.L. Brug

Robotskapade auktorsförkortningar